Vineeth ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Vineeth (Schauspieler), tamilischer Schauspieler
 C. K. Vineeth (* 1988), indischer Fußballspieler